Most slobode (Zagreb)
 Most slobode (Novi Sad)
 Ponte della Libertà, Venecija